Il singolare del torneo di tennis Barcelona KIA 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Meghann Shaughnessy che ha battuto in finale Edina Gallovits 6–3, 6–2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Barcelona KIA 2007